Эвинруд — фамилия:

 Эвинруд, Ол (1877—1934)
 Эвинруд, Ральф (1907—1986)